Heinrich Buhr ist der Name folgender Personen:

* Heinrich de Buhr (1892–1952), deutscher Politiker
 Heinrich Buhr (Theologe) (1912–2001), deutscher evangelischer Theologe und Pfarrer